Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

39001–39100. • 39101–39200. • 39201–39300. • 39301–39400. • 39401–39500.

Fordítás

További információk 
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája